Michael Möllinger (ur. 25 października 1980 w Titisee-Neustadt) – szwajcarski skoczek narciarski, wcześniej reprezentant Niemiec.

Przebieg kariery 

Karierę rozpoczął w reprezentacji Niemiec. W sezonie 2002/2003 występował w Pucharze Kontynentalnym. Wygrał dwa konkursy. Dwa razy dostał szansę startu w Pucharze Świata, punkty zdobył dopiero w sezonie 2002/2003 w Planicy. W serii próbnej przed tym konkursem ustanowił swój rekord życiowy 203,5 m. 

Po sezonie zimowym z powodu kłopotów dyscyplinarnych został usunięty z niemieckiej kadry. W 2004 został reprezentantem Szwajcarii, gdzie startował razem z Simonem Ammannem i Andreasem Küttelem. Sezon 2004/2005 rozpoczął od 10. i 12. miejsca podczas zawodów w Ruce. Przez cały sezon regularnie kwalifikował się do drugich serii zawodów. Ostatecznie zajął 26. miejsce. W 2006 na igrzyskach olimpijskich w Turynie zajął dwukrotnie 13. miejsce – na dużej i normalnej skoczni. W konkursie drużynowym zajął 7. miejsce.

21 października 2008 zakończył swoją karierę z powodu kontuzji.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Möllingera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 35. miejsce (K-90), 34. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 40. miejsce (K-90)

 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – 8. miejsce (K-90), 7. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2006  Tauplitz – 24. miejsce
 Drużynowo
 2006  Tauplitz – 6. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 27. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 71.
 sezon 2004/2005: 26.
 sezon 2005/2006: 42.
 sezon 2006/2007: 59.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999/2000 – 69.
 2000/2001 – 51.
 2001/2002 – 65.
 2002/2003 – 50.
 2004/2005 – 20.
 2005/2006 – 24.
 2006/2007 – 44.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 35.
 2006 – 37.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 54.
 2004 – 33.
 2005 – 12.
 2006 – 59.
 2007 – 38.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 30.
 2007 – 23.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 149.
 sezon 1997/1998: 214.
 sezon 1998/1999: 166.
 sezon 1999/2000: 21.
 sezon 2000/2001: 41.
 sezon 2001/2002: 46.
 sezon 2002/2003: 3.
 sezon 2005/2006: 95.
 sezon 2006/2007: 80.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Lauscha – 26 stycznia 2002 (2. miejsce)
  Gallio – 10 lutego 2002 (2. miejsce)
  Braunlage – 1 lutego 2003 (1. miejsce)
  Willingen – 5 lutego 2003 (1. miejsce)
  Stryn – 15 marca 2003 (2. miejsce)
  Stryn – 16 marca 2003 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 28.
 2003: 100.
 2004: 27.
 2005: 28.
 2006: 31.
 2007: 47.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Einsiedeln – 24 lipca 2005 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980